Allsvenskan 1939/1940 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1939/1940
Allsvenskan i handboll för herrar 1939/1940